José Joaquín Mora puede hacer referencia a:
José Joaquín de Mora y Sánchez, político y escritor español.
José Joaquín Mora Porras, político costarricense.